Solhan (district), een district van de Turkse provincie Bingöl
 Solhan (stad), de hoofdplaats van het district